Miejscowości w USA:
 Spade – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Lamb
Gminy w USA:
 Spade (ang. Spade Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox